Pheidole branstetteri  — вид муравьёв рода  из подсемейства  (). Центральная Америка: Мексика (Chiapas). Низинные дождевые леса. Крупные рабочие (солдаты): ширина головы 0,92—1,17 мм, длина головы равна 0,92—1,04 мм, длина скапуса — 0,69—0,73 мм. Мелкие рабочие: ширина головы 0,56—0,66 мм, длина головы равна 0,59—0,70 мм, длина скапуса — 0,63—0,78 мм. Клипеус гладкий и блестящий. Окраска оранжевая. Вид был описан в 2009 году американским мирмекологом Джоном Лонгино (; The Evergreen State College, Олимпия, штат Вашингтон) и назван в честь энтомолога Майкла Бранштеттера (), внесшего вклад в развитие проекта LLAMA () по исследованию членистоногих Центральной Америки.

Примечания

Литература 
 

 

Pheidole
Животные, описанные в 2009 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Мексики